Schöttner ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schöttner (1869–1946), österreichischer Unternehmer, Bergsteiger und Sachbuchautor 
 Manfred Schöttner, deutscher Basketballfunktionär 
 Marc Schöttner (* 1986), deutscher Theater- und Fernsehschauspieler und Tänzer
 Volker Schöttner (* 1952), deutscher Fußballspieler